Золота́я Ли́па (укр. Золота Липа) — река в восточной части Львовской области, западной части Тернопольской области, и, небольшим участком у устья, в Ивано-Франковской области Украины. Левый приток Днестра. Длина реки — 126 км, площадь бассейна — 1310 км², уклон реки 1,4 м/км.

Начинается возле Золочева. В северной части города Бережаны образует большой пруд — Бережанский Став. Впадает в Днестр возле Бобровников.

См. также 
 Восточная Золотая Липа
 Гнилая Липа

Примечания

Литература 
 

Притоки Днестра
Реки Золочевского района
Реки Бережанского района
Реки Подгаецкого района
Реки Монастырисского района
Реки Тлумачского района